Viharsarok, Békés és Csongrád megyére kiterjedő tájegység
 Viharsarok, újság, a Békés Megyei Hírlap előde

 Viharsarok, a Féja Géza által írt könyv
 Viharsarok (1990) Böszörményi Zsuzsa és Péter Klára filmje
 Viharsarok (2014) Császi Ádám filmje